Лужанка — річка в Україні
Лужанка — село, Одеська область, Тарутинський район
Лужанка — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Угорщиною

Лужанка — стара назва села Астей Берегівського району Закарпатської області.